Frundsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Frundsberg (1473–1528), deutscher Soldat und Landsknechtsführer, siehe auch: Frundsbergfest
 Kaspar von Frundsberg (1501–1536), deutscher Soldat und Landsknechtsführer
 Melchior von Frundsberg (1507–1528), Domherr von Augsburg, Hauptmann
 Ulrich von Frundsberg († 1493), Fürstbischof von Trient

Frundsberg ist der Name folgender Organisationen:
 10. SS-Panzer-Division „Frundsberg“, Division der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg
 Frundsberg-Verlag, 1924 bis 1944 bestehender Verlag des Stahlhelm-Bundesführers Franz Seldte, siehe Franz Seldte #Verleger

Siehe auch:
 Freundsberg
 Frundsbergerhöhe